Мала́ Ка́м'янка:

Мала Кам'янка — річка в Україні, притока Великої Кам'янки
 Мала Кам'янка — село в Україні, в Коломийському районі Івано-Франківської області

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Мала Кам'янка:
 Мала Кам'янка — село, Гродненська область, Ошмянський район;
 Мала Кам'янка — село, Мінська область, Узденський район;

В Росії є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Мала Кам'янка:
Мала Кам'янка — хутір, Ростовська область, Кам'янський район
Мала Кам'янка — село, Самарська область, Красноярський район;
 Мала Кам'янка — село, Саратовська область, Новобураський район;